Herbert Asquith kan syfta på: 

* Herbert Asquith, 1:e earl av Oxford och Asquith (1852–1928), brittisk premiärminister
 Herbert Asquith (1881–1947), brittisk poet och romanförfattare